Драган Лабович (, род. ) — сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции форварда.

Клубная карьера 
Первым тренером был Владан Стоилькович. Победитель первенств Европы для юношей до 16 лет (2003 год), до 18 лет (2005) и до 20 лет (2006). Победитель Адриатической лиги (2004). Входил в состав сборной Сербии на чемпионате Европы 2007 года в Испании.

Статистика выступлений

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте БК «Енисей»

Баскетболисты Сербии и Черногории
Баскетболисты Сербии
Игроки БК ФМП Белград
Игроки БК «Борац»
Игроки БК «Арис»
Игроки БК «Скайлайнерс»
Игроки БК «Енисей»
Игроки БК «Красные Крылья»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «АЗС Кошалин»
Игроки БК «Алиага Петким»
Игроки «Спортинг Аль-Рияди»
Игроки БК «Плоешти»
Игроки БК «Истанбул Бююкшехир Беледиеспор»
Игроки БК «Нокиа»
Игроки БК «Карпош Соколи»
Игроки сборной Сербии по баскетболу